Steinhübel ist der Name mehrerer Erhebungen in Deutschland:

 Steinhübel – , Berg bei Rübenau in Sachsen
 Steinhübel E – , Basalt-Felskuppe bei Pechbrunn in Bayern
 Steinhübel (Westerwald) – , Bergkuppe bei Kalenborn im Westerwald
 Steinhübel (Unkersdorf) – , Bergkuppe südlich Unkersdorf bei Dresden
 Steinhübel – , Bergkuppe bei Oelsa in Sachsen
 Steinhübel – , Bergkuppe bei Colditz in Sachsen
 Steinhübel (Pfalz)

Steinhübel ist der Name folgender Orte:
 Steinhübel (Seiffen/Erzgeb.) – nördlicher Ortsteil des Kurort Seiffen/Erzgeb.
 Kamenná Horka, Ortsteil von Krásná Lípa in Tschechien

Steinhübel ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Steinhübel (* 1970), deutscher Psychologe und Coach
 Gejza Steinhübel  (* 1922 – † 2004), slowakischer Botaniker
 Ján Steinhübel (* 1957), slowakischer Historiker
 Konstantin Steinhübel (* 1990), deutscher Ruderer
 Zoltán Steinhübel (* 1952), rumänischer Grafikdesigner

Steinhübel ist auch der Name folgender Objekte:
 Steinhübel Neuwürschnitz – ehemaliger Steinbruch in Oelsnitz/Erzgeb., heute Freilichtbühne
 Station 76 - Steinhübel – Königlich Sächsische Triangulierungs-Station 2.Ordnung, Säule in Unkersdorf